Orube è un personaggio del fumetto italiano W.I.T.C.H..

Carattere 
Orube è una guerriera forte, coraggiosa e determinata: ha istinti felini ed i suoi sensi sono più sviluppati rispetto agli esseri umani. Mantiene un comportamento distaccato verso tutte le Guardiane e non vede di buon occhio Irma, che non fa che prenderla in giro a causa della sua natura, simile a quella di un gatto. Con il tempo il suo atteggiamento cambia e riesce a conciliare le sue due personalità: Orube e Rebecca Rudolph. La sua presenza ad Heatherfield sarà preziosa per le Guardiane che troveranno in lei una saggia e preziosa alleata.

Biografia 
Orube è una guerriera molto potente nata nel mondo di Basiliade, terra da cui proviene lo stesso Oracolo. Addestrata sin da piccolissima, come da tradizione, al Giardino dei Due Soli da Luba, la ragazza continua gli allenamenti a Kandrakar, nell'attesa di mettersi al servizio della congrega.

Fa la sua prima comparsa al rifiuto di Taranee, detentrice del potere del Fuoco, di continuare a fare parte del gruppo delle Guardiane a causa dell'intromissione dell'Oracolo nella sua vita, e accompagna le altre quattro W.I.T.C.H. nella missione su Arkhanta. A causa delle sue difficoltà ad integrarsi nel gruppo, l'Oracolo decide di mandarla a vivere a Heatherfield sotto le mentite spoglie di Rebecca Rudolph, nipote fittizia dell'ex professoressa di matematica dello Sheffield Institute. Dopo diversi problemi ad integrarsi e ad adattarsi ai costumi della Terra, Orube riesce a guadagnarsi l'amicizia e la fiducia delle cinque Guardiane, soprattutto di Will: all'inizio non lega con le cinque, perché non condivide le loro tattiche e perché crede che le Guardiane siano responsabili della morte di Luba; Il suo atteggiamento si modifica soprattutto quando, durante una missione su Arkhanta, viene posseduta da Yua, ma salvata dalle sue compagne. Nel tempo libero, inizialmente aiuta il signor Olsen, nonno di Matt, al suo negozio di animali, per poi cominciare a frequentare il corso di giornalismo all'università. Intanto, le Guardiane e Orube liberano Yua, ma la creatura fa del male a Maqi e Orube aiuta le W.I.T.C.H. a guarire il bambino. Le Gocce Astrali scappano per non continuare a vivere la vita di qualcun altro, ma Orube le ritrova e le tiene in custodia a casa propria, finché l'Oracolo concede loro una nuova esistenza. L'uomo viene poi bandito su Basiliade da Endarno a causa della sua interferenza con le Gocce Astrali, e Orube si offre di andare a recuperarlo per riportarlo sul soglio di Kandrakar, dato che Endarno in realtà è posseduto da Phobos.

Alla sconfitta di Phobos/Endarno, Orube riesce a farsi assumere come redattrice di un noto magazine per ragazze e inizia a prendersi cura di We, una creatura che è venuta da Basiliade, a cui però la giovane è allergica. Orube instaura lentamente e faticosamente un rapporto con Cedric, cercando senza risultati di farlo integrare ad Heatherfield. Quando Matt viene imprigionato nel Libro degli Elementi, Orube si stabilisce nella libreria di Cedric per tenerlo d'occhio nell'attesa che il Libro lo contatti. Ottenute tutte le pietre che servono per aprire il Libro, le W.I.T.C.H. e Orube vengono risucchiate al suo interno. L'entità che imprigiona Matt, Johnathan Ludmoore, vuole il Cuore di Kandrakar in cambio del ragazzo, ma Orube convince Will a non cedergli il monile: Ludmoore cerca così di colpirla, ma Cedric si mette in mezzo, morendo al suo posto. Sconfitto Ludmoore, Orube decide di tornare a Kandrakar per riflettere sul suo futuro.

Affetti 
Orube si fida ciecamente dell'Oracolo, di cui è la protetta, e rispetta tutte le sue decisioni.

Era molto affezionata anche a Luba, sua maestra sin da quando era piccola, e ritiene le W.I.T.C.H. responsabili della sua morte. Per questo, fa fatica ad andare d'accordo con loro, soprattutto con Irma, per quanto Will provi a spiegare che le cose non sono andate così. Successivamente, comprende di aver sbagliato e inizia a considerarle amiche, legando soprattutto con Will.

La giovane guerriera prova, nei confronti di Matt, una grande riconoscenza per averla accolta nel negozio di suo nonno con gentilezza, anche se Will scambia questo suo sentimento per amore, finché i due ragazzi non spiegano la cosa.

Quando Cedric arriva in città per redimersi, Orube cerca di farlo integrare nella società umana, accompagnandolo in giro per Heatherfield, poiché sa cosa significhi vivere in un mondo del quale non si conosce nulla e a cui non si appartiene. La ragazza crede di essere riuscita a renderlo migliore, ma perde la fiducia in lui quando Matt viene imprigionato nel Libro degli Elementi: è infatti sicura che Cedric, pur professandosi innocente, sia coinvolto. La ragazza si innamora di lui, ma non possono vivere la loro storia perché Cedric viene ucciso da Ludmoore.

Note

Collegamenti esterni 
 

Personaggi di W.I.T.C.H.
Giornalisti immaginari
Spie immaginarie